KKW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kikwit (Repubblica Democratica del Congo)